Информацията е актуална към 13 януари 2023 г.

Австралия

Австрия

Азербайджан

















Египет

Израел





















Македония

Оман









САЩ















Украйна

Унгария







Холандия





Южна Корея



Източници

Външни препратки 
 Bgvolleyball
 CEV 
 FIVB
 Legavolley
 Sports-reference